— король государства Рюкю династии Сё (1449—1453). Сын короля Сё Хаси и брат Сё Тю. Взошёл на трон после смерти племянника Сё Ситацу, который не оставил наследника. 1452 году император Китая Цзинтай направил к Сё Тю миссию саппо. Когда Сё Кимпуку умер в 1453 году, разразился спор о престолонаследии между сыном короля  и его младшим братом . Замок Сюри был сожжён во время конфликта, и оба они погибли. После инцидента на трон взошёл другой младший брат короля, Сё Тайкю.

Источник 
Е. В. Пустовойт. История королевство Рюкю (с древнейших времен до его ликвидации) — Владивосток, Русский остров; 2008—129 стр. илл

Короли Рюкю